Nariwa bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Okayama: Nariwa (Okayama) (heute: Takahashi (Okayama))
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Nariwa (Han)